HMS Erik Segersäll kan syfta på:

 – en skärgårdsfregatt av Turuma-klass i svenska flottan förlorades vid Sveaborg 1808
 – en skärgårdsfregatt av Hemmema-klassi svenska flottan sjösatt 1809